Osoby o tym nazwisku:
 Jan Tomasz Brochocki − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Rościsław Brochocki − polski malarz
 Walery Brochocki − polski malarz